Schlotterbach kann stehen für:

 Schlotterbach (Eschach), rechter Zufluss der Eschach in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schlotterbach, zeitweiliger deutscher Name der Ortschaft Złotowo in der Stadt-und-Land-Gemeinde Kruszwica, deutsch Kruschwitz, im Powiat Inowrocławski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Siehe auch:
 Schlottbach, linker Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern